Osoby o tym nazwisku:
 Martina Boesler – niemiecka wioślarka
 Petra Boesler – niemiecka wioślarka